Натуральне число 577
 577 рік до нашої ери
 577 рік нашої ери